Abdón Reyes – urugwajski piłkarz
 Abdón Reyes (ur. 1985) – boliwijski piłkarz